William Lee (uitvinder) (1563-1614), Engels clericus en uitvinder
 William Lee (diplomaat) (1739-1795), Amerikaans diplomaat
 William Henry Fitzhugh Lee (1837-1891), Amerikaans generaal
 William C. Lee (1895-1948), Amerikaans generaal
 Will Lee (acteur) (1908-1982), Amerikaans acteur en komiek
 Bill Lee (muzikant) (1928), Amerikaans jazz-muzikant
 William Franklin Lee III (1929-2011), Amerikaans componist en muzikant
 Will Lee (bassist) (1952), Amerikaans bassist
 Bill Lee (1959), Amerikaans ondernemer en gouverneur
 Will Yun Lee (1971), Amerikaans acteur
 William Gregory Lee (1973), Amerikaans acteur